

Заоже — село в гміні Червін Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Заоже — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства